Billy Bakker (mediapersoonlijkheid), een Nederlandse mediapersoonlijkheid en presentatrice
 Billy Bakker (hockeyer), een Nederlandse hockeyspeler